Finale KNVB beker 2018/19 (mannen)
 Finale KNVB beker 2018/19 (vrouwen)